

Sigle 
 Terzo ordine regolare di San Francesco – ordine religioso cattolico della famiglia francescana

Codici 
 TOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal di Torrington (Wyoming) (Stati Uniti)

Altro 
 Tor – sistema di comunicazione anonima su Internet
 Tor – cataste di blocchi rocciosi modellate dai processi d'alterazione delle rocce
 Tor – variante del nome proprio di persona scandinavo Thor
 Sir Tor – uno dei cavalieri della Tavola Rotonda di re Artù
 Stazione di ricerca Tor – una base antartica norvegese nella Terra della Regina Maud.
 Tor – Missile terra-aria russo noto in Occidente con il nome in codice NATO di SA-15 Gauntlet.
 Tor Books – editore statunitense.
 WKW Tor (o WKW Wilk) – fucile anti-materiale polacco